Strachy na Lachy – polski zespół muzyczny
 Strachy na Lachy – płyta zespołu Strachy na Lachy z 2003 roku
 Strachy na Lachy – amerykański serial animowany (1970-1971)